Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1991/92 war die 14. Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Der Meister der Oberliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Zweitplatzierte zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich der Wuppertaler SV für die Aufstiegsrunde und erreichte in dieser schließlich auch den Aufstieg in die zweite Liga. Rot-Weiss Essen sicherte sich den Titel des Deutschen Amateurmeisters. In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen zur Folgesaison der 1. FC Viersen, die TuS 08 Langerwehe sowie der VfB Homberg ab, im Gegenzug stiegen in die Oberliga Nordrhein der Bonner SC, der 1. FC Wülfrath und die Amateure vom 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 383.680 Zuschauer ( 1.599 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 20.000 Wuppertaler SV – Rot-Weiss Essen
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 150 1. FC Viersen – TSV Bayer 04 Leverkusen / Amateure
 150 1. FC Viersen – SC Jülich 10

Literatur 
 

1991
Fußballsaison 1991/92